Луций Апулей (Lucius Appuleius) е име на:

 Луций Апулей, народен трибун 391 пр.н.е.
 Луций Апулей Сатурнин, народен трибун 103 пр.н.е.; баща на Апулея, майка на Марк Емилий Лепид (триумвир)
 Луций Апулей, писател и философ (123-180 г.)